Hōjō Shigetoki (1287)
 Hōjō Shigetoki (1333)